Daewoo Ngatpang era um clube de futebol de Palau. Disputou a primeira divisão nacional pela última vez em 2004 sendo o campeão, a equipe foi campeã novamente em 2010. Daewoo Ngatpang é o segundo maior campeão de Palau atrás apenas do Team Bangladesh.

Títulos 
  Campeonato Palauano de Futebol: 2004, 2010

Desempenho em 2004 
Daewoo Ngatpang foi o primeiro campeão do Palau com três vitórias e um empate com 8 gols marcados e 4 sofridos

Clubes de futebol de Palau